Broken Bow kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Broken Bow (Nebraska)
Broken Bow (Oklahoma)

Overige betekenissen van Broken Bow:
Broken Bow (Star Trek)